Эльмар Гасымов:
 Гасымов, Эльмар Ильгар оглы (род. 1990) — азербайджанский дзюдоист.
 Гасымов, Эльмар Эльдар оглы (род. 1973) — ректор Бакинской высшей школы нефти (с 2012 года).